Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Oakland du 16 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1973
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1973
1973 en Californie
Tennis en janvier 1973